La superioridad moral es un término que hace referencia a la creencia o actitud de que la posición y las acciones de uno están justificadas por tener valores morales más altos o por encima que los demás.

Puede hacer referencia a: 
 La moral en sí, cuando dos sistemas de moralidad son comparados;
 La autoridad moral, bajo la suposición o legitimación de una figura de autoridad para este asunto;
 El complejo de superioridad;
 El fariseísmo, cuando las proclamas y las poses de superioridad moral se convierten en un rasgo personal negativo.

Véase también 
 Absolutismo moral
 Equivalencia moral
 Relativismo moral
 Universalismo moral